Shael Oswal (n. 28 de mayo de 1978), es un empresario y cantante pop indio. Ha interpretado muchas canciones y su trabajo en la industria de la música hindi y punjabi, ha recibido una gran popularidad. A pesar de que es de una familia se dedica a los negocios, se ha señalado, que su pasión era la música. 

Shael Oswal reside actualmente en Singapur y opera su negocio de minería, tanto en Singapur como también en Indonesia, en este último país donde es bastante conocido y famoso. Es director de la "91president" de "PT Garda Tujuh Buana Tbk" desde octubre de 2012. Oswal tiene más de unas décadas de experiencia en el espíritu empresarial y también es dueño de un sello discográfico llamado "Lucky Star Entertainment".

Biografía 
Shael Oswal nació en Ludhiana, Punjab, India, hijo del empresario Abhey Oswal y Aruna Oswal. Se graduó en la carrera de comercio, completando en la Universidad de Mumbai, Mumbai.

Carrera 
Sr. Shael Oswal es una magnate de negocios y Director y Presidente de la PT Garda Tujuh Buana Tbk desde octubre desde 2012. Es un empresario versátil, con más de 12 años de experiencia en el campo de la creación de organizaciones de manufactura y de comercio en todo el mundo. Además es dueño de un negocio de  minería en Singapur e Indonesia.
 
Shael Oswal tiene una pasión por la música. Su voz se  muy conocido popular y se ha iniciado al norte de la India en Maharashtra. Ha interpretado más de 50 temas musicales y su canción más exitosa hasta el momento en su carrera fue "soniye hiriye", que había sido apreciada en todo el mundo. Recientemente ha lanzado una single melodiosa e increíble titulado, Zindegi, que ha estado recibiendo una gran respuesta de todo su fanaticada.

Personas de Panyab (India)
Cantantes masculinos de India
Cantantes masculinos de Indonesia
Cantantes de Singapur